Южнокорейская вона — валюта Республики Корея.
Туркменбаши (аэропорт)
Красноярская железная дорога